Přírodní rubidium (37Rb) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 85Rb (přirozený výskyt 72,17 %) a 87Rb (27,83 %). Bylo také popsáno 31 radioizotopů, s nukleonovými čísly 71 až 103, a třináct jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 83Rb (poločas přeměny 86,2 dne), 84Rb (32,82 dne) a 86Rb (18,642 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 5 hodin, většinou pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 84 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy kryptonu, zatímco u 86Rb a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na stroncium.

Významné izotopy

Rubidium-87 
87Rb je téměř stabilní izotop rubidia. Bylo prvním a stále je nejpoužívanějším atomem pro přípravu Bose-Einsteinových kondenzátů.

Seznam izotopů

Reference 

rubidium
Rubidium